Проспе́кт Маяко́вського — назва проспектів у деяких населених пунктах України та Росії.

Проспект Маяковського — проспект в місті Донецьк
 Проспект Маяковського — проспект в місті Запоріжжя

 Проспект Володимира Маяковського — колишня назва проспекту Червоної Калини в місті Київ

Проспект Маяковського — проспект в місті Всеволожск, Ленінградська область.

Вулиці, названі на честь людей
Проспекти